Kim Taek-soo (* 25. Mai 1970 in Gwangju) ist ein ehemaliger südkoreanischer Tischtennisspieler. Er gewann zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen.

Kim Taek-soo hält den Schläger im Penholdergriff und greift mit der Vorhand mittels Topspin an.

Werdegang 
Als Elfjähriger begann Kim Taek-soo mit dem Tischtennissport. Bereits 1987 nahm er erstmals an der Weltmeisterschaft teil. Bis 2004 war er auf 11 WMs vertreten. Mit der koreanischen Mannschaft holte er viermal Bronze, nämlich 1995, 1997, 2001 und 2004. Im Einzel erreichte er 1991 das Halbfinale, im Doppel 1993 (mit Yoo Nam-kyu), 1999 (mit Park Sang-joon), 2001 (mit Oh Sang-eun) und 2003 (mit Oh Sang-eun).
1995 erreichte er nach einem Sieg über Wang Tao das WM-Halbfinale, wurde aber nachträglich wegen unerlaubter Substanzen im Belagkleber disqualifiziert.
2001 hatte Kim im entscheidenden Einzel des Mannschafts-Halbfinales zwischen China und Südkorea sieben Matchbälle, welche dessen Gegner Liu Guozheng alle abwehren konnte. Besondere Tragik: Liu konnte seinen ersten Matchball sofort verwandeln und China einen Platz im WM-Finale sichern.

1992, 1996 und 2000 wurde er für die Olympischen Sommerspiele nominiert. Dabei holte er 1992 die Bronzemedaille im Einzel und im Doppel (mit Yoo Nam-kyu). Die Pro Tour-Veranstaltung gewann er 2001 im Einzel sowie 1996 und 2002 im Doppel.

Der Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau versuchte den Koreaner für die Saison 1997/98 zu verpflichten, aber Kim Taek-soo erhielt von seinem heimatlichen Verein keine Freigabe. Ein Jahr später spielte Kim Taek-soo mit dem französischen Club Caen TTC in der Champions League. Seit Januar 2010 ist er Cheftrainer der koreanischen Nationalmannschaft.

Im Oktober 2003 belegte er in der ITTF-Weltrangliste Platz 17, höchste Platzierung jemals war Platz 5 (1995).

Gerade in der ersten Hälfte der 90er Jahre gehörte Kim bei großen Turnieren stets zum Kreis der Titelfavoriten. Doch der große Wurf sollte ihm erst 1998 gelingen, als er Sieger des Herreneinzels bei den Asienspielen wurde, und auf dem Weg zum Titel auch die chinesischen Topspieler bezwang.
Zumindest in die Liste der World Cup Titelträger hätte er sich eintragen können, scheiterte dort aber dreimal (1992, 1998, 2000) im Endspiel.
Auch bei den prestigeträchtigen China Open erreichte er zweimal (1992, 1997) das Finale, konnte den Titel aber nicht erringen.
Kim war ein hervorragender Doppelspieler. Den Weltpokal für Herrendoppel, wo die weltbesten Doppelpaarungen eingeladen wurden und welcher nur zweimal (1990 und 1992) ausgetragen wurde, konnte er mit seinem Doppelpartner Yoo Nam Kyu beide Male gewinnen.

2021 wurde er Vizepräsident der Asiatischen Tischtennis-Union ATTU.

Erfolge 
 vor Einführung der ITTF Pro Tour
 1989: Euro-Asia Tournament: 1. Platz
 1991: IOC Presidents Cup: 1. Platz
 1992: World Allstars Circuit in Nishinomiya/JPN: 2. Platz
 1992: World Allstars Circuit in Sanjo/JPN: 1. Platz
 1992: World Allstars Circuit in Saga/JPN: 1. Platz
 1992: China Open: 2. Platz
 1992: World Allstars Circuit in Hong Kong/HKG: 1. Platz
 1992: World Allstars Circuit in Barcelona/ESP: 1. Platz
 1993: World Allstars Circuit in Tadotsu/JPN: 1. Platz
 1994: World Allstars Circuit in Seoul/KOR: 1. Platz
 1994: World Allstars Circuit in Charleroi/BEL: 2. Platz
 1994: Qatar Open: 1. Platz
 1995: World Allstars Circuit in Tokyo/JPN: 2. Platz
 1996: Gilbert Cup in L.A./USA: 2. Platz
 1996: World Allstars Circuit in Shantou/CHN: 1. Platz
 1996: World Allstars Circuit in Taiwan/TPE: 1. Platz
 Japanese Super Circuit 2002–2003 (Gesamtsieger)
 2002 (Jul): 3. Turnier in Hokkaido/JPN: 1. Platz
 2002 (Sep): 6. Turnier in Tokio/JPN: 1. Platz
 2002 (Sep): 7. Turnier in Osaka/JPN: 1. Platz
 2002 (Nov): 10. Turnier in Fukuoka/JPN: 2. Platz
 2002 (Nov): 11. Turnier in Kumamoto/JPN: 1. Platz
 2003 (Jan): 14. Turnier in Nara/JPN: 2. Platz
 2003 (Jan): 15. Turnier in Osaka/JPN: 1. Platz
 Japanese Super Circuit 2003–2004
 2003 (Sep): 4. Turnier in Hokkaido/JPN: 2. Platz
 2003 (Okt): 5. Turnier in Osaka/JPN: 1. Platz

Turnierergebnisse

Literatur 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends. ISBN 2-940312-00-1, Seite 323–325: Athlete Extraordinary.
 Rahul Nelson: Keiner zieht schneller als Südkoreas Hoffnung: Kim Taek Soo. In: Deutscher Tischtennis Sport. 1990/7, S. 20–21.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Tischtennistrainer (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1970
Mann